Guaitarilla kan syfta på:

Colombia 

 Guaitarilla (kommun), Nariño, 
 Guaitarilla (ort), Nariño,